Ulrich Sinn ist der Name folgender Personen:

* Ulrich Sinn (* 1945), deutscher Klassischer Archäologe
 Ulrich Sinn (Komponist), österreichischer Filmmusikkomponist